The Bachelor (englisch für „der Junggeselle“) steht für:

 The Bachelor (USA), US-amerikanische Fernsehshow von ABC, Vorbild von:
 Der Bachelor, eine deutsche Fernsehshow von RTL
 Der Bachelor (Schweiz), eine schweizerische Fernsehshow von 3 Plus TV
 Der Junggeselle (Originaltitel: The Bachelor), eine US-amerikanische Filmkomödie aus dem Jahr 1999 
 The Bachelor (Album), das vierte Studioalbum des britischen Musikers Patrick Wolf